В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Бонні Гадушек і Венді Вайт 6–0, 6–1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Бонні Гадушек /  Венді Вайт (фінал)

 Пем Кеселі /  Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Бет Герр (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983